Владимир Свечин:
 Свечин, Владимир Владимирович (1871—1944) — русский офицер, один из основателей автомобильного дела в России.
 Свечин, Владимир Константинович (1821—1878) — генерал-лейтенант, командир 9-го армейского корпуса, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.